Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 9
 Поражений: 12
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 134

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 10
 Поражений: 19
 Процент побед: 34.48
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 176

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 9
 Поражений: 17
 Процент побед: 34.62
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 153

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 172
 Очков пропущено: 143

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 157

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 142

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 0
 Поражений: 3
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 18

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 2004